

Patronyme 

 Alexandre Ferdinand Parseval-Deschênes (1790-1860), amiral et sénateur français ;
 Edme-Hilaire Garnier-Deschênes (1732-1812),  homme politique français ;
 Frédéric Deschênes (1976-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Gaston Deschênes (1948-), historien québécois ;
 Josée Deschênes (1961-), actrice québécoise ;
 Jules Deschênes (1923-2000), avocat et juge québécois ; 
 Liz Deschenes (1966-), photographe américaine ;
 Marcelle Deschênes (1939-), compositrice québécoise de musique électroacoustique ;
 Marjolaine Deschênes (1975-), écrivaine, enseignante et chercheure québécoise.

Toponyme 

 Deschênes, village canadien de l’Outaouais au Québec ;
 Lac Deschênes, lac canadien formé par la rivière des Outaouais au Québec ;
 Rivière Deschênes,  affluent canadien de la rivière Renouf au Québec.

Titres 

 La Maison Deschênes (1987-1989), feuilleton télévisé québécois.